Стюарт Саткліфф (нар.23 червня 1940, Единбург, Шотландія — †10 квітня 1962, Гамбург, ФРН) — британський художник, бас-гітарист гурту «The Beatles» .
 Френсіс Мідов Саткліфф (англ. Francis Meadow Sutcliffe, 6 жовтня 1853, Хедінглі, Лідс, Велика Британія - 31 травня 1941, Уітбі, Велика Британія) - англійський фотограф, представник пікторіалізма.
 Пітер Вільям Саткліфф, Пітер Саткліфф (нар. 2 червня 1946 року) — британський серійний вбивця.